Anabasis (Oudgrieks: Ἀνάβασις, van ana = "omhoog", bainein = "gaan") is een expeditie van de kustlijn naar het binnenland van een territorium. Katabasis is het tegenovergestelde, een reis van het binnenland naar de kust.

Twee klassieke teksten met de titel "anabasis" zijn:
Anabasis (Xenophon), van de Griekse schrijver Xenophon (431–355 v.Chr.), over de expeditie van Cyrus de Jongere, een Perzische prins, tegen zijn broer, koning Artaxerxes II
Anabasis Alexandri, van de Griekse historicus Arrianus (86 – na146 n.Chr.), over Alexander III de Grote.

Andere betekenissen
 Anabasis (hoorspel), een hoorspel uitgezonden door de VARA.
 Anabasis (Boudewijn Büch), het eerste reisverslag van Boudewijn Büch dat gepubliceerd werd.
 Anabase (Saint-John Perse), een dichtbundel van de Franse dichter Saint-John Perse.
 Anabasis (plantengeslacht), een geslacht van woestijnstruiken.
 Anabasis (vlindergeslacht), een geslacht van vlinders.
 Anabasis ochrodesma, een mot in Zuid-Amerika